La consagración de la primavera puede hacer referencia a:

 La consagración de la primavera ballet y suite orquestal del compositor Ígor Stravinski.
 La consagración de la primavera novela del escritor Alejo Carpentier.
 La consagración de la primavera película de Fernando Franco de 2022.